Out of Control ("fuori controllo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film e televisione 
 Out of Control –  serie televisiva di Nickelodeon del 1984.
 Fuori controllo (Out of Control) – film del 1985 diretto da Allan Holzman
 Out of Control – film del 1992 diretto da Ovidio G. Assonitis e Robert Barrett
 Fuga dall'inferno (Out of Control) – film del 1998 diretto da Richard Trevor
 Out of Control – film TV del 2002 diretto da Dominic Savage

Musica 
 Out of Control – album di Peter Criss del 1980
 Out of Control – album di Ted Nugent del 1993
 Out of Control – album delle Girls Aloud del 2008
 Out of Control – singolo dei Chemical Brothers del 1999
 Out of Control – singolo dei Rolling Stones del 1998
 Out of Control – singolo degli Hoobastank del 2003
 Out of Control – canzone dei Rancida del 2003
 Out of Control – canzone degli U2